Неле́повка — название населённых пунктов на Украине :

 Нелеповка — прежнее название города Железное Дзержинского городского совета Донецкой области.
 Нелеповка — посёлок городского типа в Дзержинском городском совете Донецкой области.
 Нелеповка — село в Константиновском районе Донецкой области.